Remixes 2: 81–11 — второй сборник ремиксов на песни группы Depeche Mode, вышедший 6 июня 2011 года.

Об альбоме 
23 марта 2011 года Depeche Mode официально заявили, что новый ремиксованный альбом будет носить название Remixes 2: 81-11. Также публике был объявлен официальный трек-лист альбома, в котором 12 треков являются новыми. Над ремиксами работали такие известные исполнители, как Arcade Fire, Yeah Yeah Yeahs, вокалист The Killers Брэндон Флауэрс, Бернард Самнер из New Order, Ник Роудс из Duran Duran, Röyksopp и многие другие. Кроме того в записи альбома принимали участие Алан Уайлдер и Винс Кларк, давно покинувшие группу. Обновлённая версия композиции «Personal Jesus», подготовленная Stargate, вышла в качестве сингла 30 мая 2011 года под названием «Personal Jesus 2011».

Remixes 2: 81-11 доступен в цифровом формате и двух CD-форматах: одно- и трёхдисковом вариантах . Коллекционное издание сборника распространялось на шести виниловых пластинках.

Список композиций

Однодисковое издание 
 Dream On — Bushwacka Tough Guy Mix Edit (2001)
 Personal Jesus — The Stargate Mix (2011)
 Suffer Well — M83 Remix (2006)
 John The Revelator — UNKLE Reconstruction (2006)
 In Chains — Tigerskin’s No Sleep Remix Edit (2011)
 Peace — SixToes Remix (2009)
 Tora! Tora! Tora! — Karlsson And Winnberg (from Miike Snow) Remix (2011)
 Never Let Me Down Again — Eric Prydz Remix (2011)
 I Want It All — Roland M.Dill Remix (2011)
 Wrong — Trentemøller Remix (2009)
 Puppets — Röyksopp Remix (2011)
 Everything Counts — Oliver Huntemann And Stephan Bodzin Dub (2006)
 A Pain That I’m Used To — Jacques Lu Cont Remix (2005)

Трёхдисковое издание 
Диск 1
 Dream On — Bushwacka Tough Guy Mix (2001)
 Suffer Well — M83 Remix (2006)
 John The Revelator — UNKLE Reconstruction (2006)
 In Chains — Tigerskin’s No Sleep Remix (2009)
 Peace — SixToes Remix (2009)
 Lilian — Chab Vocal Remix Edit (2006)
 Never Let Me Down Again — Digitalism Remix (2006)
 Corrupt — Efdemin Remix (2009)
 Everything Counts — Oliver Huntemann And Stephan Bodzin Dub (2006)
 Happiest Girl — The Pulsating Orbital Vocal Mix (1990)
 Walking In My Shoes — Anandamidic Mix (1993)
 Personal Jesus — The Stargate Mix (2011)
 Slowblow — Darren Price Mix (1993)

Диск 2
 Wrong — Trentemøller Club Remix (2009)
 World In My Eyes — Dub In My Eyes (1990)
 Fragile Tension — Peter Bjorn and John Remix (2009)
 Strangelove — Tim Simenon/Mark Saunders Remix (1998)
 A Pain That I’m Used To — Jacques Lu Cont Remix (2005)
 The Darkest Star — Monolake Remix (2006)
 I Feel You — Helmet At The Helm Mix (1993)
 Higher Love — Adrenaline Mix Edit (2004)
 Fly On The Windscreen — Death Mix (1985)
 Barrel Of A Gun — United Mix (1997)
 Only When I Lose Myself — Dan The Automator Mix (1998)
 Ghost — Le Weekend Remix (2009)

Диск 3
 Personal Jesus — Alex Metric Remix Edit (2011)
 Never Let Me Down Again — Eric Prydz Remix (2011)
 Behind The Wheel — Vince Clarke Remix (2011)
 Leave In Silence — Claro Intelecto 'The Last Time' Remix (2011)
 In Chains — Alan Wilder Remix (2011)
 When The Body Speaks — Karlsson And Winnberg Remix (2011)
 Puppets — Röyksopp Remix (2011)
 Tora! Tora! Tora! — Karlsson And Winnberg (from Miike Snow) Remix (2011)
 Freestate — Clark Remix (2011)
 I Want It All — Roland M. Dill Remix (2011)
 A Question Of Time — Joebot Presents 'Radio Face' Remix (2011)
 Personal Jesus — Sie Medway-Smith Remix (2011)

Чарты

Недельные чарты

Чарты на конец года

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Depeche Mode
 Официальный мини-сайт альбома

2011 06 06
Сборники 2011 года
Сборники на английском языке